Dębina ist der Name von 35 Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Dębina (Kłodawa)
 Dębina (Krobia)
 Dębina (Pniewy)
 Dębina (Wągrowiec)
 Dębina (Witkowo)
 Dębina (Września)
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Dębina (Białobrzegi)
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Dębina (Rzezawa)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Dębina (Janikowo)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Dębina (Powiat Wieluński)
 Dębina (Kleszczów)
 Dębina (Kutno)
 Dębina (Lututów)
 Dębina (Osjaków)
 Dębina (Rusiec)
 Dębina (Sieradz)
 Dębina (Strzelce)
 Dębina (Widawa)
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Dębina (Dzierzkowice)
 Dębina (Leśniowice)
 Dębina (Strzyżewice)
 Dębina (Tyszowce)
 Dębina (Uchanie)
 Dębina (Ulhówek)
 Dębina (Zakrzew)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Dębina (Czosnów)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Dębina (Jelcz-Laskowice) (Groß Eichau, Kreis Ohlau/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Dębina (Gorzów Śląski)
 Dębina/Dambine
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Dębina (Krypno)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Dębina (Dziemiany)
 Dębina (Nowy Staw) (Eichwalde, Kreis Danzig/Weszpreußen)
 Dębina (Pelplin)
 Dębina (Ustka) (Schönwalde, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Dębina (Łazy)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Dębina (Stare Czarnowo) (Hofdamm, Kreis Greifenhagen/Pommern)